La Pilota d'Or 1957 va recompensar el 17 de desembre de 1957 a Alfredo di Stéfano com a millor futbolista del món, segons la revista France Football.

Classificació completa

Notes

Enllaços externs 
 France Football Web oficial 

1957
Esdeveniments del 1957